Тиагу Фурукава Лукас (; род. , Уберландия), более известный как  — бразильско-японский романист, мангака и иллюстратор. Выступал иллюстратором ранобэ
Itsuka Tenma no Kuro Usagi Такаи Кагами. В мае 2011 года у него диагностировали рак желудка, он поехал в США на операцию, вернулся в Японию в августе. С 2012 года является автором ранобэ «Без игры жизни нет», которое получило аниме-экранизацию, стало одним из самых продаваемых ранобэ 2014 года, а также выиграло награду Sugoi Japan Award газеты «Ёмиури симбун». В 2017 году по мотивам его работы Clockwork Planet был создан аниме-сериал. Женат на Масиро Хиираги, являющейся иллюстратором манга-адаптации «Без игры жизни нет».

Работы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ю Камии

Художники-иллюстраторы по алфавиту